Puducherry of Pondicherry (oude naam tot 2006) kan staan voor:

Puducherry (unieterritorium); een unieterritorium in India
Puducherry (stad); een stad in het Indiase unieterritorium Puducherry
Puducherry (district); een district in het Indiase unieterritorium